Фладвуд:

 Фладвуд — город в округе Сент-Луис, штат Миннесота, США.
 Фладвуд — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.